Алтурас има више значења:
 Алтурас (Флорида)
 Алтурас (Калифорнија)